|-
| 151601 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151602 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151603 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151604 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151605 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151606 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151607 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151608 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151609 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151610 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151611 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151612 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151613 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151614 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151615 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151616 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151617 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151618 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151619 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151620 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151621 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151622 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151623 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151624 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151625 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151626 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151627 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151628 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151629 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151630 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 151631 - || 2002 XN || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151632 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151633 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151634 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151635 - ||  || 3 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151636 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151637 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151638 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151639 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151640 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151641 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151642 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151643 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151644 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151645 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151646 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151647 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151648 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151649 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151650 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151651 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151652 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151653 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 151654 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151655 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151656 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151657 - ||  || 11 decembrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 151658 - || 2002 YK || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151659 - ||  || 25 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 151660 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151661 - ||  || 30 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151662 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151663 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151664 - ||  || 31 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151665 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151666 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151667 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151668 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151669 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151670 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151671 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151672 - || 2003 AU || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151673 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151674 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151675 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151676 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151677 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151678 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151679 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151680 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151681 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151682 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151683 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151684 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151685 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151686 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151687 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151688 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151689 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151690 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151691 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151692 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151693 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151694 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151695 - ||  || 7 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 151696 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151697 - ||  || 15 ianuarie 2003 || Schiaparelli || , 
|-
| 151698 - ||  || 14 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 151699 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151700 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-